CESE est un sigle qui peut signifier :
 Comité économique et social européen, un organe consultatif de l'Union européenne (UE) ;
 Conseil économique, social et environnemental, une assemblée constitutionnelle française.